A 2009-es Superbike holland nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság negyedik versenye. A versenyt Assenben rendezték április 24. és április 26. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Források 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Holland
Motorversenyzés Hollandiában